Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neuburgo (Neuburg an der Donau, 4 de noviembre de 1578-Düsseldorf, 20 de marzo de 1653) fue conde palatino y duque de Neoburgo.

Biografía  
Sus padres fueron el conde palatino y duque Felipe Luis y Ana de Cleves, hija del duque Guillermo V el Rico y de la archiduquesa austriaca María de Habsburgo-Jagellón.

A la muerte de su tío materno, el duque Juan Guillermo de Cléveris, sin descendencia, Wolfgang Guillermo fue uno de los vencedores de la guerra de sucesión por el ducado de Jülich, Cléveris, Berg y Mark (1609-1614) entre el elector de Brandenburgo Juan-Segismundo I y su padre. Esto se debió a que en 1614 sucedió a su fallecido padre en el ducado del Palatinado-Neuburgo, y tras el asedio español a Aquisgrán se llegó a un acuerdo con Juan Segismundo en el que se dividían el territorio en disputa por lo cual Wolfgang Guillermo recibió los ducados de Jülich y de Berg mientras Juan-Segismundo I recibiría el ducado de Cléveris y los condados de Mark y Ravensberg.

En 1615, fue nombrado Caballero de la Orden del Toisón de Oro. Desde ese momento Wolfgang Guillermo decide convertirse al catolicismo y luego a practicar una estricta política de neutralidad en el curso de la Guerra de los Treinta Años, a pesar de ello en diciembre de 1639 las tropas imperiales al mando de Guillermo de Lamboy ocuparon Mönchengladbach, Sittard y Siegburg. Retirándose en enero de 1642 tras ser derrotados por tropas francesas y de Hesse-Kassel en Kempen. 

En 1636 estableció su residencia en Düsseldorf.

Matrimonios y descendencia 
Wolfgang Guillermo se casó tres veces: 

El 11 de noviembre de 1613 se casó con Magdalena de Baviera (1587-1628), hija del duque Guillermo V de Baviera y de Renata de Lorena, de esta unión nació:
 Felipe Guillermo de Neoburgo (1615-1690), su sucesor.

En 1631 se casó con Catalina Carlota del Palatinado-Zweibrücken (1615-1651), de esta unión nacieron dos hijos:
 Fernando Felipe (1633);
 Leonor Francisca del Palatinado-Neoburgo (1634).
 
En 1651 se casó con la condesa María Francisca de Fürstenberg-Heiligenberg (1633-1702), de la cual no tuvo descendencia.

Referencias

Enlaces externos 
Biografía y retrato (en alemán)
Otra biografía (en alemán)

Duques de Berg
Casa del Palatinado-Neoburgo 
Nobles de Alemania
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Condes palatinos de Neoburgo
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Neuburg an der Donau